Hrvatska:
 Benčići (Buzet), gradsko naselje Buzeta
 Benčići (Žminj), naselje u općini Žminj